Клод Пиро́н (,  — ) — швейцарский лингвист, психолог, переводчик, выдающийся эсперантист, пропагандист эсперанто и равенства языков, автор многих художественных и публицистических произведений на языке эсперанто.

Биография 
Клод Пирон родился в Бельгии, в городе Намюр в 1931 году. Получив лингвистическое (переводческое) образование, работал переводчиком для ООН (1956—1961) и ВОЗ (1961—1969), владел китайским, английским, русским и испанским языками. В качестве переводчика ВОЗ Пирон побывал во многих странах Азии и Африки. Его многочисленные международные контакты значительно повлияли на эсперанто-деятельность. В конце 1960-х годов он получил психологическое образование и с 1969 года занимался большей частью психотерапией. В 1973—1994 годах преподавал психологию в Женевском Университете.

Пирон увлёкся международным языком эсперанто в 1943 году, будучи школьником. Он оставался активным пропагандистом этого языка до самой кончины. На эсперанто и об эсперанто им издано большое количество художественной, учебной, научной и публицистической литературы (писал также под псевдонимом Johán Valano). Пирон являлся членом Академии эсперанто, почётным членом Всемирной ассоциации эсперанто, членом Ассоциации писателей-эсперантистов, лауреатом многих премий и конкурсов.

С 1978 года являлся швейцарским подданным. 22 января 2008 года скончался от сердечного приступа (Гланд, Швейцария).

Был женат, имел трех детей.

Пирон и эсперанто 

Клод Пирон известен как популярный писатель на языке эсперанто. Его художественные произведения отличаются увлекательностью повествования, но в то же время простотой стиля и активным использованием «скрытых» выразительных способностей эсперанто (в первую очередь за счёт «непривычного», но понятного словообразования). Значительную известность и популярность получили его обучающие повести «Герда пропала!» () и «Позволь мне сказать больше!» (), в которых увлекательный сюжет представлен в форме постепенно усложняющихся текстов, особо ориентированных на отработку тех или иных грамматических особенностей эсперанто.

Как эсперанто-поэт Пирон знаменит поэтическим сборником «По-доброму» (, эсперанто-название представляет собой непереводимую игру слов). Кроме этого он переводил песни с многих языков, популярностью пользуется его аудиоальбом «Полакомься грушей» (, 1982).

В многочисленных лингвистических и научно-популярных статьях об эсперанто К. Пирон описывает различные лингвистические и социологические аспекты эсперанто. Будучи психологом, он выдвинул и постоянно отстаивал тезис о том, что эсперанто является «более приспособленным для человеческой психики, чем национальные языки», так как более последовательно отвечает принципу «сходным понятиям — сходные формы выражения». Большую известность и неоднозначную оценку среди эсперантистов получила его книга «Хороший язык» (), в которой он отстаивает принципы «простого эсперанто», способного черпать ресурсы для обогащения в самом себе, в своей грамматической структуре (в противовес идее «богатого эсперанто», черпающего богатство форм в национальных языках).

Пирон являлся автором многочисленных публикаций по многоязычию и языковой проблеме (на эсперанто, французском и английском языках), в которых он убедительно защищал эсперанто как средство для международного общения; особо известно его сочинение «Языковая проблема — от хаоса к здравому смыслу» (Le Défi des langues − Du Gâchis au bon sens, 1994, издана также на португальском языке).

Наиболее значимые произведения 

 Серия так называемых «Ли-романов» ():
 «Готовите ли Вы по-китайски?» (, 1976)
 «Достаточно ли он притормозил?» (, 1978)
 «Он пришёл из космоса?» (, 1980)
 «Мы собрались напрасно?» (, 1982)
 «Умереть ли ей в движении?» (, 1982, эсперанто-название содержит непереводимую игру слов: «» — в движении, от движения, «» − от секса)

 Поэзия
 Поэтический сборник «По-доброму» (, 1977, эсперанто-название представляет собой непереводимую игру слов)

 Обучающая литература на эсперанто
 «Герда пропала» (, 1983)
 «Позволь мне сказать больше!» (, 1984)
 «Они схватили Эльзу!» (, 1985)
 «Без прощения» (, 1988, учебник)
 «Спасибо, друг!» (, 1990)
 «Поцелуйная болезнь» (, 1991)

 Исследования и проблемные сочинения об эсперанто
 «Эсперанто − европейский или азиатский язык?» (, 1977)
 «Психологические реакции на эсперанто» (, 1988)
 «Хороший язык» (, 1989)
 «Эсперанто с точки зрения писателя» (, 1992)

 Аудиоальбом «Полакомься грушей» (, 1982)

 На французском языке:
 «Языковая проблема — от хаоса к здравому смыслу» (Le Défi des langues — Du Gâchis au bon sens, 1994, издана также на португальском языке)

Примечания

Ссылки 

 О К. Пироне (общая страница), его статьи на русском языке  (см. раздел «Articles et extraits»)
 Клод Пирон. Европейское хитросплетение языков (перевод с эсперанто)
 Видео с К. Пироном о языковой проблеме (на английском языке с русскими субтитрами)
 К. Пирон о языковой проблеме на французском языке (справа ссылки на другие видеоролики) 
 Одно из последних (возможно, последнее) интервью Клода Пирона (перевод на русский)

Эсперантисты Швейцарии
Поэты на эсперанто
Писатели на эсперанто
Переводчики поэзии на эсперанто
Эсперантологи